Открытый чемпионат Паттайи 2008 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых хардовых кортах.

Турнир-2008 является 17-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к 4-й категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Паттайе — со 2 по 10 февраля 2008 года. Турнир входил в азиатскую серию соревнований, проходившую между Australian Open и турниром в Индиан-Уэллсе.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Агнешка Радваньская (№ 21 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Агнешка Радваньская завоёвывает свой 2й одиночный титул на соревнованиях ассоциации.
 Джилл Крейбас уступает свой первый финал одиночного турнира на соревнованиях ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Чжань Юнжань выигрывает свой 5й парный титул на соревнованиях ассоциации.
 Чжуан Цзяжун выигрывает свой 7й парный титул на соревнованиях ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Паттайи по теннису
 WTA Тур 2008
 Серия турниров 4-й категории WTA
 Открытый чемпионат Таиланда по теннису 2008

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль турнира на сайте WTA
 

Таиланд
Теннис
Февраль 2008 года
2008